Skryje può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Skryje, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Skryje, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Skryje, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale